Neopilinidae är en familj av blötdjur. Neopilinidae ingår i ordningen Tryblidiida, klassen urmollusker, fylumet blötdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Neopilinidae 17 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Urmollusker
Neopilinidae